administrator nieruchomości – zarządca danej posesji.
 administrator rządu – zarządca danych terytoriów w krajach członkowskich Wspólnoty Narodów.
 administrator – w informatyce, zarządca danego systemu informatycznego (zobacz też: root).
 Administrator sieci informatycznej
 Administrator bazy danych
 Administrator – słuchowisko radiowe Polskiego Radia
administrator apostolski, administrator diecezjalny, administrator parafii – zarządca danego terytorium Kościoła katolickiego.

Zobacz też 
 
 Administratorzy Wikipedii